Hollacombe (Torridge)
 Hollacombe (Mid Devon)
 Hollacombe (North Devon)
 Hollacombe Hill, Devon